Château de Launay peut désigner :

(classement alphabétique effectué par ordre croissant de noms de communes)
 Château de Launay, à Louresse-Rochemenier (Maine-et-Loire) ;
 Château de Launay, à Lombron (Sarthe) ;
 Château de Launay, à Méry-Corbon (Calvados) ;
 Château de Launay, à Orbec (Calvados) ;
 Château de Launay, à Orsay (Essonne).  Siège de l'Université Paris XI ;
 Château de Launay, à Ploërdut (Morbihan) ;
 Château de Launay, à Reugny (Indre-et-Loire) ;
 Château de Launay, à Sainte-Foy (Saône-et-Loire) ;
 Château de Launay, à Saint-Georges-du-Vièvre (Eure).  ;
 Château de Launay, à Saint-Paër (Seine-Maritime).  ;
 Château de Launay, à Sérigny (Vienne) ;
 Château de Launay, à Sucé-sur-Erdre (Loire-Atlantique) ;
 Château de Launay, à Villebernier (Maine-et-Loire) ;
 Château de Launay, à Villemomble (Seine-Saint-Denis, 1840) ;
 Château de Launay, à Villiers-le-Mahieu (Yvelines)  ;
 Château de Launay, à Saint-Vincent-sur-Oust (Morbihan).

Voir aussi 
 Château de Launay-Baffert, à Chavaignes (Maine-et-Loire)

Références 

Launay